Fodbold, har været med som officiel sport under alle Sommer-OL, undtagen 1896 (hvor det var med som demonstrationssport) og 1932. Kvindefodbold blev føjet til det officielle program i 1996.

Medaljetabel

Mændenes medaljetabel

Kvindernes medaljetabel

Se også 
 Fodbold under sommer-OL 1906

Noter